Нахапетов:
 Нахапетов, Борис Александрович (1928—2017) — историк, невропатолог
 Нахапетов, Родион Рафаилович  (род. 1944) — советский, американский, российский актёр, кинорежиссёр и сценарист.